Ма́слова — женская форма русской фамилии , и топоним.

Носительницы фамилии 
 Маслова, Александра Степановна (1928—2017) — советская сельхозрабочая, Герой Социалистического Труда.
 Маслова, Анастасия Николаевна (род. 1932) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 
 Маслова, Валерия Олеговна (род. 2001) — российская гандболистка.
 Маслова, Гали Семёновна (1904—1991) — советский учёный, историк-этнограф. 
 Маслова, Дина (род. 1984) — киргизская журналистка, главный редактор vb.kg, внучка народного писателя КР Мухтара Борбугулова.
 Маслова, Дарья Владимировна (род. 1995) — киргизская легкоатлетка
 Маслова, Екатерина Андреевна (род. 2001) — российская футболистка.
 Маслова, Елена (род. 1976) — российская биатлонистка.
 Маслова, Елена Витальевна (род. 1980) — российская волейболистка.
 Маслова, Елизавета Дмитриевна (в замужестве Безобразова; 1836—1881) — русская писательница.
 
 Маслова, Лидия Сергеевна (род. 1971) — российский кинокритик, обозреватель ИД «Коммерсантъ».
 Маслова, Наталья Николаевна (род. 1976) — российская футболистка.
 Маслова, Нида Григорьевна (1931—1994) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Маслова, Эльвира Михайловна (род. 1938) — советский художник-мультипликатор, заслуженный художник РСФСР.

Двойная фамилия 
 Бубела-Маслова, Вероника Сергеевна (род. 1980) — российский художник, академик Российской академии художеств (2013).

Персонажи 
 Екатерина Михайловна Маслова (Катюша Маслова) — героиня романа Льва Толстого «Воскресение».

Населённые пункты 
 Маслова — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Маслова — деревня в Серовском городском округе Свердловской области.
 Маслова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.
 Маслова — старое название села на Украине, ныне — Ольшанка (Ольшанский район).
 Маслова — старое название села Маслово в Куртамышском районе Курганской области России.

См. также 
 Маслова Пристань